Nischwitz ist der Name folgender Orte

 Nischwitz (Bürgel), Ortsteil von Bürgel im Saale-Holzland-Kreis, Thüringen
 Nischwitz (Jonaswalde), Ortsteil der Gemeinde Jonaswalde im Altenburger Land, Thüringen
 Nischwitz (Thallwitz), Ortsteil der Gemeinde Thallwitz im Landkreis Leipzig, Sachsen
 dort: Schloss Nischwitz
 Oranienbaum im Landkreis Wittenberg, Sachsen-Anhalt (bis 1673 gebräuchlicher Name)

Nischwitz ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Nischwitz (* 1957), deutscher Eiskunstläufer
 Gertrud Nischwitz (1912–1996), deutsche Filmeditorin, siehe Gertrud Hinz
 Heinrich Nischwitz (1867–1933), deutscher Schauspieler, Aufnahmeleiter, Filmproduzent und Filmregisseur, siehe Heinrich Lisson
 Margarete Nischwitz (1891–1979), deutsche Politikerin (KPD), MdL Sachsen
 Theo Nischwitz (1913–1994), deutscher Spezialeffektkünstler und Kameramann
 Walter Nischwitz (1889–1969), deutscher Politiker (FDP/DVP)